Thimus ist der Familienname folgender Personen:
 Albert von Thimus (1806–1878), deutscher Appellationsgerichtsrat und Politiker
 Heinrich Josef Thimus (um 1719–1789), deutscher Rittergutsbesitzer und Bürgermeister